Philippon ist der Familienname folgender Personen: 

 Alain Philippon (1947–1998), französischer Schriftsteller 
 Armand Philippon (1761–1836), französischer General
 Thomas Philippon (* 1974), französischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:

 Philipponen